Duméril est un patronyme porté notamment par plusieurs personnalités :
 Alfred Duméril (1825-1897), historien français ;
 André Marie Constant Duméril (1774-1860), zoologiste français ;
 Auguste Duméril (1812-1870), zoologiste français (fils d'André Marie Constant Duméril) ;
 Jean du Méril (1623-1708).